Antonio Riva - aviatore italiano
Antonio Riva - notaio, avvocato e politico svizzero